Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 1992./93. je osvojila ekipa Podravka iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U ligi je sudjelovalo 10 klubova, a natjecanje je podijeljeno u dva dijela. U prvom dijelu su klubovi međusobno igrali dvokružnim ligaškim sustavom 18 kola, te se potom liga razdijelila na: 
- Super-ligu (6 prvoplasiranih klubova iz prvog dijela) koja je odlučila prvaka, preneseni su međusobnoi rezultati iz prvog dijela (10 utakmica) te su klubovi odigrali još jednom dvokružno (10 kola), odnosno ukupno 20 utakmica po momčadi je uračunato u Super-ligu 
- Dodatna liga (7. – 10. plasirani iz prvog dijela prvenstva), koja je bila razigravanje za ukupno 7. do 10. mjesto u prvenstvu. Također su međusobni rezultati iz prvog dijela su preneseni međusobni rezultati (6 utakmica), te su klubovi odigrali još jednom dvokružno (također 6 kola), što daje ukupno 12 utakmica po momčadi u Dodatnoj ligi.

Ljestvice

Prvi dio prvenstva

Super-liga 
Razigravanje za 1. do 6. mjesta.

Dodatna liga 
Razigravanje za 7. – 10. mjesta.

Poveznice 
 1.B HRL 1992./93.
 2. HRL 1992./93.
 Hrvatski kup 1992./93.

Izvori 
 F. Kramer, D. Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian Handball, Zagreb, 2009.

1992-93
ž-1A